A Asociación Atlética Durazno Fútbol Club é um jovem clube de futebol do Uruguai, fundado em 22 de novembro de 2005 e disputa a Segunda Divisão do Campeonato Uruguaio.

Ligações externas 
 Site oficial 

Clubes de futebol fundados em 2005
Clubes de futebol do Uruguai